Yaro puede referirse a:
 El pueblo nativo americano de los yaros;
 El pueblo andino preincaico Yaro;
 El nombre común de la planta Arum italicum;
 El nombre común de la planta Arum maculatum; o
 El apeadero Yaros en Argentina.